Kabye bezeichnet:

 Kabye (Mythologie), Gemahlin des Lokros in der griechischen Mythologie
 Kabiyé, Sprache in Westafrika